Golze ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Golze (* 1975), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB
 Hartmut Golze (* 1947), deutscher Jurist
 Lisa Golze (* 1979), deutsche Autorin und Dichterin